Just a Kiss steht für den Titel zweier Spielfilme:
 Just a Kiss (2002), US-amerikanischer Film von Fisher Stevens
 Just a Kiss (2004), britischer Film von Ken Loach